Лалит:
 Лалит, Бабу (род. 1993) — индийский шахматист.
 Лалит — левая партия на Маврикии.